

Biologia
 Jatobá – nome comune di Hymenaea courbaril, albero del genere Hymenaea, famiglia delle Fabaceae, e del legno da esso ottenuto

Geografia
 Brasile
 Jatobá – comune dello Stato del Maranhão
 Jatobá – comune dello Stato di Pernambuco
 Jatobá do Piauí – comune dello Stato di Piauí

Persone
 Carlos Roberto Jatobá, noto come Jatobá - ex calciatore brasiliano
 Carlos Jatobá - calciatore brasiliano